Der Kanton Marchiennes ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Douai, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Marchiennes. Vertreter im Generalrat des Departements war ab 2008 Jean-Claude Quennesson (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 13 Gemeinden:

Marchiennes
Aufgelöst 2015